Motton peut faire référence à :

Patronyme 

  (1940-2010), joueur de baseball américain ;
  (né en 1961), dramaturge et auteur britannique ;
  (né en 1967), joueur américain de football américain.

Toponyme 

 , montagne suisse ;
 , montagne suisse ;
 , ville australienne ;
 , montagne suisse.

Voir aussi